De Coupe de France 2016/17 is de 100e editie van het voetbalbekertoernooi. De competitie begon op 7 oktober 2016 en eindigde op 27 mei 2017 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Ligue 1 2016/17
 Coupe de la Ligue 2016/17

Coupe de France naar seizoen
Bekervoetbal 2016/17